Galerie Junge Kunst bezeichnet:

 Galerie Junge Kunst (Dresden), 1929–1933 von Józef Sandel in Dresden betrieben
 Galerie Junge Kunst, 1965–1994 in Frankfurt (Oder), dann Museum Junge Kunst, 2001 Städtische Museen Junge Kunst und Viadrina